Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2002 года прошёл 29—30 июня на стадионе имени Здзислава Кшишковяка в Быдгоще (Польша). В те же сроки в латвийской Риге состоялся турнир в Первой лиге, а в словенском Мариборе — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 64 многоборца из 13 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 29—30 июня в латвийской Риге.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 29—30 июня в словенском Мариборе.

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июнь 2002 года
Спорт в Польше в 2002 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше
Международные спортивные соревнования в Быдгоще